Jerzy Orłowski (ur. 1925, zm. 2015) – polski piłkarz, pomocnik, były gracz m.in. Legii Warszawa i ŁKS-u Łódź
 Jerzy Orłowski (ur. 1934, zm. 2009) – polski polityk i inżynier rolnictwa, poseł na Sejm PRL VI kadencji
 Jerzy Orłowski (ur. 1938) – polski polityk i konstruktor, poseł na Sejm RP I kadencji
 Jerzy Orłowski (ur. 1940, zm. 2010) – polski farmaceuta i toksykolog, profesor
 Jerzy Kobza-Orłowski (ur. 1924, zm. 1974) – polski śpiewak operowy, żołnierz batalionu „Zośka”
 Jerzy Henryk Orłowski (ur. 1931), znany jako Uri Orlew -  izraelski prozaik, autor książek dla dzieci i tłumacz polsko-żydowskiego pochodzenia